Blairtown bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blairtown (Maryland), im Caroline County – nicht mehr existent
 Blairtown (Pennsylvania), im Greene County
 Blairtown (Wyoming), im Sweetwater County

Siehe auch:
 Blairstown